Восточный порт:

 Восточный — морской порт России федерального значения на берегу бухты Врангеля Японского моря.
 Восточный порт — стивидорная компания, оператор угольного терминала в порту Восточный.